Massalongina är ett släkte av svampar. Massalongina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Massalongina